Bazarul este un loc în aer liber (posibil acoperit) special amenajat pentru vânzarea și cumpărarea diferitelor obiecte, mai ales mărunțișuri.

Bazar se mai poate referi la:

 Bazar, Afganistan
 Bazar, Azerbaidjan
 Bazar, Ucraina
În Iran
 Bazar, East Azerbaijan
 Bazar, Gilan
 Bazareh-ye Qarnas, Provincia North Khorasan
 Bazargah, Qazvin, Provincia Qazvin
 Bazar, South Khorasan
În Polonia
 Bazar, Łódź (Polonia centrală)
 Bazar, Lublin (Polonia estică)
 Bazar, Mazovia (Polonia central-estică)

Vezi și
Bazaar (dezambiguizare)